Franciaország
Sainte-Marie-du-Mont, település Isère megyében
Sainte-Marie-du-Mont, település Manche megyében